FlaK 38:

10,5-см FlaK 38/39 — немецкая 105-мм зенитная пушка времён Второй мировой войны;

2-см FlaK 38 — немецкая 20-мм зенитная пушка времён Второй мировой войны.